Серия A 2002-03 был 71-м розыгрышем этого турнира. Первые матчи прошли 14 сентября 2002 года, последние — 24 мая 2003 года. «Ювентус» 27 раз за свою историю завоевал титул чемпиона.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона
 Составы команд

2002/2003
Футбол в Италии в 2002 году
Футбол в Италии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003